Wirral kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wirral (ort), New Brunswick,

Storbritannien 

 Wirral (halvö), England, 
 Metropolitan Borough of Wirral, grevskap, England, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar